

Населені пункти та їхні частини

 Корнелювка — село в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Корнелювка — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Корнелювка — частина села Майдан у гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства

Примітки